Існує дві дискографії американського співака Майкла Джексона:

 Альбоми
 Сингли